Das russische Autobahnnetz befindet sich noch im Aufbau. Es existiert ein nummeriertes föderales Fernstraßennetz, dessen Strecken meist mit dem Buchstaben „M“ und einer Nummer gekennzeichnet sind. Der Teil des Fernstraßennetzes, der als Autobahn ausgebaut ist, ist nicht gesondert durchnummeriert. Ein zusammenhängendes Autobahnnetz besteht zurzeit nur in der Region Moskau. Dieses setzt sich aus dem Moskauer Autobahnring und von diesem abgehenden Strecken zusammen. 

Auch Magistralen in anderen Regionen sind zum Teil als autobahnähnliche Straßen ausgebaut, insbesondere rund um Metropolen wie Sankt Petersburg (hier insbesondere der neue Autobahnring und die Magistrale nach Wiborg), Samara, Nowosibirsk, Jekaterinburg, Tscheljabinsk oder Kasan. Insofern sind die Grenzen zwischen Fernstraßen, autobahnähnlichen Straßen und Autobahnen in Russland fließender als in anderen Staaten, da es sich formal immer um Magistralen handelt.

Liste der Autobahnen 

MKAD – äußerer Moskauer Autobahnring (108,9 km)
TTK – innerer Moskauer Autobahnring (ca. 36 km)
KAD – Sankt Petersburger Autobahnring (142,2 km)
M2 – zwischen MKAD und Tula (157 km)
M4 – zwischen Moskau und Woronesch (ca. 500 km), in Bau zwischen Woronesch und Krasnodar
M5 – zwischen Moskau und Schukowski (ca. 15 km) sowie zwischen Toljatti und Krasny Jar (60 km), zwischen Samara und Nowosemejkino (ca. 20 km), zwischen Tschebarkul und Tscheljabinsk (ca. 55 km) und im Bau zwischen Schukowski und Kolomna (ca. 85 km)
M7 – zwischen Pyra (bei Dserschinsk) und Kstowo (Umfahrung von Nischni Nowgorod; ca. 45 km)
M8 – in der Oblast Moskau zwischen Mytischtschi und Redrikowy Gory (ca. 85 km), sowie zwischen Schopscha (bei Semibratowo) und Jaroslawl (ca. 25 km)
M9 – zwischen Wolokolamsk und dem Moskauer Autobahnring (99 km)
M10 – zwei Abzweigungen zum Flughafen Scheremetjewo (5 bzw. 6 km), sowie zwischen Selenogorsk (bei Sankt Petersburg) und Wyborg (ca. 80 km)
M11 – Neue Autobahn zwischen Moskau und Sankt Petersburg

!
AutobahnRussland
Autobahnen Russland
Russlandautobahnen